Carramar kan syfta på följande platser:

Australien 

 Carramar (del av en befolkad plats i Australien, Western Australia), Wanneroo, 
 Carramar (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Fairfield, 

Robotskapade Australienförgreningar